Роберт О’Брайен ():
  (род. 1939) — британский художник из Гонконга
  (род. 1933) — американский каноист
  (1907—1997) — американский предприниматель
  (1908—1987) — американский автогонщик
  — бывший британский министр авиации
 О’Брайен, Роберт Чарльз (род. 1966) — американский юрист и политик
  (1918—1973) — американский журналист и автор детских книг
  (род. 1949) — американский бейсболист
  (1927—2008) — американский баскетболист